Hapton (Lancashire), plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Hapton (Norfolk), plaats in het Engelse graafschap Norfolk